Parachute - valscherm
 Parachute (Colorado) - plaats in Colorado
 Parachute Jumper - Amerikaanse film uit 1933
 Parachutes, het debuutalbum van de Britse rockband Coldplay